Tylosurus är ett släkte av fiskar. Tylosurus ingår i familjen näbbgäddefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddefiskar
Tylosurus